

personen 
Both (familie), Hongaarse aristocratenfamilie
Andries Both, Nederlands kunstschilder
Frans Vonk de Both, burgemeester van Tilburg 
Froukje de Both, Nederlands actrice, televisie- en radiopresentatrice en diskjockey 
Jan Both, Nederlands kunstschilder
Marcus Both, golfprofessional uit Australië
Osvino José Both, Braziliaans bisschop
Pieter Both, Nederlands zeevaarder
Pieter Both (predikant), Nederlandse predikant en auteur
Raymond Both, Nederlands beeldend kunstenaar

overige 
Both ENDS (Beide Einden), natuurbeschermingsorganisatie